Avanti! est un journal italien, créé en 1896, organe officiel du Parti socialiste italien.
 Avanti! est un hebdomadaire politique corse, paru en 1913-1914.
 Avanti! est un album du musicien Giovanni Mirabassi.
 Avanti! est un film de Billy Wilder, avec Jack Lemmon, sorti en 1972.
 Avanti est un téléfilm de Patrick Bureau, sorti en 1990.
 Avanti est un téléfilm de Jacques Besnard, sorti en 1994.
 Avanti est un film réalisé par Emmanuelle Antille sorti en France en 2014.
 Avanti est une voiture Studebaker sortie en 1961, dessinée par Raymond Loewy. Après la fin de Studebaker, elle continuera à être produite par une nouvelle société : Avanti motors.
 Le Piaggio P180 Avanti est un avion d'affaires bimoteur construit par la société italienne Piaggio Aero.
 DC Avanti est une voiture de sport indienne